Fossoyée steht für:

 Fossoyée, eine Motte in der Gemeinde Andrest im Département Hautes-Pyrénées in Frankreich
 Fossorier (auch Fossoyée), ein altes Feldmaß in der Schweiz und in Frankreich